Община Рожае се намира в областта Санджак, в източната част на Черна Гора с площ 432 km² и население 22 693 души (2003). Административен център е град Рожае.

Население 
Населението в общината през 2003 година е 22 693 души.

Общини в Черна гора